Орасио де Диос Орсан (; , Санта-Сильвина) — аргентинский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ньюэллс Олд Бойз».

Карьера 
В 2008 году Орсан начал свою профессиональную карьеру в Уругвае в составе футбольного клуба «Хувентуд Лас-Пьедрас», в котором провёл более двух лет, и перешёл в 2011 году в аргентинский «Сармьенто» из Ресистенсии.

После одного сезона в этом клубе Орсан переходит в более именитый аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз», в составе которого он находится до сих пор. В июле 2015 года Орасио Орсан был передан на правах аренды в клуб «Тигре», откуда вернулся в июне 2016 года.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Хувентуд»
Игроки ФК «Сармьенто» Ресистенсия
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Тигре»